Madonna of the Streets est un film américain d'Edwin Carewe, sorti en 1924 au cinéma.
 Madonna of the Streets est un film américain de John S. Robertson, sorti en 1930 au cinéma.